Мекленбург има више значења:
 Мекленбург
 Округ Мекленбург (Вирџинија)
 Округ Мекленбург (Северна Каролина)